James S. Brady (1940-2014), persvoorlichter en adviseur van de Amerikaanse president Ronald Reagan
James Brady (columnist) (1929-2009), een Amerikaans columnist, journalist, publicist en schrijver.